Кочкуров:

 Кочкуров, Сергей Алексеевич (род. 1963) — вице-президент компании Лукойл, директор ООО «Лукойл — Западная Сибирь», бывший генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз».
 Кочкуров, Николай Иванович (Артём Весёлый; 1899—1938) — русский советский писатель.